H (o h) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina H/h (nombre: hache; en plural: haches).
 La letra cirílica Н/н.
 La letra griega Η/η (nombre: eta).
 La fricativa glotal sorda (/h/) en el Alfabeto Fonético Internacional.

En física 
 h, el símbolo internacional de hora u horas indistintamente. (Nótese que no es una abreviatura, por lo que no debe llevar punto).
 H; el símbolo del henrio, la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la inductancia eléctrica.
 h, representación de la constante de Planck.
 H; en termodinámica, representación de la entalpía.
 H; en teoría electromagnética, representación de la intensidad de campo magnético.

En química y bioquímica 
 H; en química, el símbolo del hidrógeno.
 H; en bioquímica, el símbolo de la histidina, un aminoácido.

En música 
 H; en el sistema alemán de notación musical, la nota si.
 H, un álbum del músico estadounidense Bob James, lanzado en 1980.
 H, un álbum de la cantante japonesa Hitomi, lanzado en 1999.
 H, un sencillo de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki, lanzado en 2002.

En otros ámbitos 
 h, el símbolo del prefijo hecto del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10² (es decir, 100).
 H, el código ISO3166-2:AR de la Provincia del Chaco (Argentina).
 H, representación del canal estadounidense de televisión History.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para h.